Чогра́́йский — посёлок в составе Арзгирского района (муниципального округа) Ставропольского края России.

Варианты названия 
 Центральная усадьба совхоза Арзгирский

География 
Расстояние до краевого центра: 206 км.

Расстояние до районного центра: 35 км.

История 
Посёлок Чограйский основан в октябре 1927 года на месте небольших хуторов Сидоренко, Дудкина, Дубинина, Шорникова, Куянцева, Гадан и других переселенцами из села Арзгир. В короткое время были построены клуб, столовая, магазин, медпункт, начальная школа. В 1954 году в посёлок прибыл на постоянное жительство отряд механизаторов-целинников, в 1961 году — семьи переселенцев из Турции.

В 1927-30 годах назывался фермой акционерного общества «Турксад».

В 1930-37 годах — совхоз «Овцевод».

В 1937-40 годах — 5-я ферма совхоза «Турксад».

В 1940-95 годах — центральная усадьба овцесовхоза № 3 «Арзгирский», обанкротившегося в 1995 году.

На 1 марта 1966 года входил в состав Садовского сельсовета с центром в селе Садовом.

В 1972 году Указом Президиума ВС РСФСР посёлок отделения № 3 совхоза «Арзгирский» переименован в Чограйский. Название посёлка связано со строительством Чограйского водохранилища. Строительство водохранилища, ввод в строй орошаемых земель, строительство водопроводных линий, асфальтобетонных дорог в 1970-е годы послужило толчком к развитию села.

На 1 января 1983 года являлся административным центром Чограйского сельсовета, в состав которого входили посёлки Довсун и Чограйский.

До 16 марта 2020 года был административным центром сельского поселения Чограйский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения русские составляли 55 %.

Инфраструктура 
 Центр культуры и досуга
 Доп.офис № 5232/011 Сберегательного Банка РФ
 Общественное открытое кладбище площадью 14505 м²

Образование 
 Детский сад № 2
 Средняя школа № 7

Предприятия 
 Общество с ограниченной ответственностью «ЮгИнвест» (35 работников, сельскохозяйственное производство)

Памятники 
 Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Великой отечественной войны 1941—1945 гг. 1966 год

Примечания 

Населённые пункты Арзгирского района